łubianka – prostokątny, otwarty koszyk na owoce; też: ilość owoców mogąca zmieścić się w takim koszyku. Czasami stosowana też jest nazwa kobiałka.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 6 podstawowych
 Łubianka – część miasta Nowy Sącz
 Łubianka – część miasta Sułkowice
 Łubianka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łubianka 
 Łubianka – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin
 Łubianka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Janów 
 Łubianka – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo 
 Łubianka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka 
 Łubianka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek

W Ukrainie 
 Łubianka – zlikwidowana wieś w rejonie wyszogrodzkim obwodu kijowskiego

Na Białorusi 
 Łubianka – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim
 Łubianka – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim
 Łubianka – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Dalekie

W Rosji 
 Łubianka – wieś w sielsowiecie kitajewskim rejonu miedwieńskiego w obwodzie kurskim

Inne 
 Łubianka – gmina wiejska
 Łubianka – gromada
 Łubianka – moskiewska siedziba FSB (dawniej Czeki, OGPU, KGB i NKWD) pochodząca od nazwy plac Łubiańskiego, przy którym znajduje się jej główny budynek
 Łubianka – stacja metra w Moskwie pod placem Łubiańskim
 Łubianka – jedna z potocznych nazw jeziora Lubianka w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz, położonego w pobliżu wsi Ostrowiec

Zobacz też 
 Nowa Łubianka
 Stara Łubianka
 Lubianka
 Kobiałka

Przypisy